Beka je lahko:
 Beka - vrsta vrbe (Salix viminalis)
 Beka - dolina v vzhodnem delu Libanona
 Beka, naselje v občini Hrpelje - Kozina